Посольство Польши в Литве (, ) — главная дипломатическая миссия Польши в Литве, расположена в Вильнюсе на ул. Шв. Йоно 3.

До 1939 года (де-факто до ликвидации в 1940 году) посольство Польши в Литве располагалось в Каунасе (Ковно), тогдашней столице Литвы, потому что Вильно был на территории Польши.

Посол Польши в Литве — Уршуля Дорошевская (с 2017 года).

Организационная структура 
В состав посольства входят:
 Политико-экономический отдел (, )
 Военный атташат (, )
 Административный отдел (, )
 Консульский отдел (, ) ул. Смелю, 22а
 Отдел продвижения торговли и инвестиций (, ) ул. Васарю 16
 Институт польский (, ) улица Диджёйи 23.

История 
Польша и Литва установили дипломатические отношения перед самым началом Второй мировой войны. В 1939 году посольство Польши находилось в Каунасе в отеле «Метрополис» на ул. С. Дауканто, 21, затем по адресу ул. Кястучё, 24. Послом Польши был Францишек Харват.

Во время вхождения Литвы в состав СССР, ПНР неоднократно обращалась с просьбой об открытии консульства в Вильнюсе, которое и было открыто в конце 1980-х.

Дипломатические отношения между Польшей и Литовской Республикой были восстановлены в сентябре 1991 года. В 2007 году для размещения посольства был куплен «Дворец Пацов» на улице Швянто Йоно, 3. По причине расследования литовской прокуратурой обстоятельств продажи дворца, переезд посольства в него состоялся не сразу.

Список послов Польши в Литве 
 4 февраля — 6 апреля 1922 — Владислав Сольтан (посол в Срединной Литве)
 30 марта 1938 — 16 октября 1939 — Францишек Харват
 1 октября 1991 — 27 мая 1992 — Мариуш Мачкевич (поверенный в делах)
 7 апреля 1992 — 29 октября 1996 — Ян Видацкий
 29 октября 1996 — 16 марта 2001 — Ефимий Тейхманн
 16 марта 2001 — 26 января 2005 — Ежи Бар
 21 февраля 2005 — 19 июня 2013 — Януш Сколимовский
 с 17 июля 2013 — 31 мая 2017 — Ярослав Чубинский
с 23 августа 2017 — Уршуля Дорошевская

Декретом президента Польши от 19 июня 2013 года, опубликованным 6 сентября того же года, послом Польши в Литве был назначен Ярослав Чубинский, бывший генеральный консул в Калининграде. 17 июля 2013 года президент Литвы Даля Грибаускайте приняла верительные грамоты Ярослава Чубинского

См. также 
 Посольство Литвы в Польше

Примечания

Литература 
 Mirosław Golon: Moskwa, Kijów, Mińsk, Leningrad, Wilno…, Problem utworzenia i działalności polskich placówek konsularnych w ZSRR w latach 1944—1972, [w:] Mieczysław Wojciechowski (red.), Polska polityka wschodnia w XX wieku, Włocławek-Toruń 2004, s. 201—237
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom I Europa 1918—2006, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon Warszawa 2007, 584 s., ISBN 978-83-7452-019-5

Ссылки 
 Официальный сайт Посольства Польши.

Польша
Дипломатические представительства Польши
Литовско-польские отношения